What's My Favorite Word? — одинадцятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий лейблом Jive Records 10 вересня 2002 р. Виконавчий продюсер: Too Short. У записі платівки взяли участь E-40, Twista, Pimp C та ін.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми